Антонио Ернандез има више значења:

 Антонио Ернандез (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Антонио Ернандез (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Антонио Ернандез (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику